Rinman är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 161 personer folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Rinman
 Axel Rinman (1875–1947), försäkringsdirektör
 Carl Rinman (1762–1826), bergsmekaniker
 Engelbert Rinman (1838–1918), försäkringsman
 Erik B. Rinman (1870–1932), publicist och politiker
 Fredrik Adolf Rinman (1807–1882), grosshandlare och politiker
 Johannes Rinman (1873–1944), bibelskoleledare och författare
 Kurt Rinman, flera personer
 Kurt Rinman (ingenjör) (1916–1977)
 Kurt Rinman (läkare) (1869–1911)
 Ludvig Rinman (1815–1890), bergsvetenskapsman
 Ludvig Rinman (uppfinnare) (1874–1937), uppfinnare
 Sven Rinman, flera personer
 Sven Rinman (1720–1792), bergsråd, bergsvetenskapsman
 Sven Rinman (bibliotekarie) (1905–1997), biblioteksman och författare
 Sven Rinman (konstnär) (1910–1990), målare och tecknare
 Thorsten Rinman, flera personer
 Thorsten Rinman den äldre (1877–1943),  sjökapten och tidningsredaktör 
 Thorsten Rinman den yngre (1934–2017), tidningsredaktör och författare
 Ture Rinman (1906–1987), redaktör och sjöfartsskribent
 Ulla Rinman (1876–1960), grundare av Sällskapet Livbojen

Se även
 Rinman (släkt) – svensk släkt
 Rinmansgymnasiet – skola i Eskilstuna, uppkallad efter bergsvetenskapsmannen Sven Rinman
 Rinmansparken – park i Eskilstuna
 Ulla Rinman (fartyg) – tidigare svenskt räddningsfartyg numera norskt expeditionsfartyg

Källor

Svenska efternamn